Агломерация Себу () — городская агломерация на Филиппинах, расположенная на территории региона Центральные Висайи. Площадь — 1 163,36 км². Население — 2 551 100 (на 2010 год).

География 

Центром агломерации является провинциальный и региональный центр — город Себу. Агломерация занимает центральную часть восточного побережья одноименного острова, а также включает близлежащий остров Мактан. Агломерация включает 20% площади и 60% населения (по данным на 2007 год) провинции Себу. Себу — главный финансовый центр, где расположено большинство учебных заведений и международный морской порт. Мандауэ — главный промышленный и индустриальный центр. В городе Лапу-Лапу, что на острове Мактан, расположены  и свободная экономическая зона. Данао — шахтёрский город. Талисай — «спальный район агломерации».

Состав 
Агломерация состоит из 7 городов и 6 муниципалитетов.

¹2010 Census

Ссылки
 Cebu Daily News
 Cebu Jobs and Career Portal
 Cebu Province Official Website
 Cebu Events

Себу
Агломерации Филиппин